Schoenfield ist der Name folgender Personen:

 Dana Schoenfield (* 1953), US-amerikanische Schwimmerin
 Howard Schoenfield (1957–2020), US-amerikanischer Tennisspieler
 Paul Schoenfield (* 1947), US-amerikanischer Komponist und Pianist